Михаи́л Николаевич Петро́в:
 Петров, Михаил Николаевич (1892—1987) — советский авиаконструктор, лауреат Ленинской и Государственной премий.
 Петров, Михаил Николаевич (род. 1923) — советский дипломат.
 Петров, Михаил Николаевич (род. 1947) — российский историк, профессор НовгГУ, почётный работник высшего профессионального образования РФ.
 Примечания